Příjmení Belew nosí více osobností:

 Carl Belew (1931–1990) – americký hudebník
 Adrian Belew (* 1949) – americký hudebník